

Ім'я 

 Ілля — чоловіче ім'я.
 Ілля — біблійний пророк, святий.
 Ілля I — молдовський господар.
 Ілля — український гравер XVII століття.
 Ілля II:
 Ілля II Єрусалимський — Патріарх Єрусалимський
 Ілля ІІ (Католикос-патріарх всієї Грузії)
 Ілля II Рареш (* 1531 — † 1562) — господар Молдовського князівства

Прізвище 
 Ілля Валерій Павлович — український поет, есеїст, що належав до так званої київської школи поезії.

Топоніміка 

 Ілля — річка в Україні.
 Ла-Ілля — річка в Україні, Крим.
 Ілля — село, Одеська область, Окнянський район.
 Верхній Ілля і Нижній Ілля — джерела в басейні річки Ла-Ілля, Крим.

Українські прізвища